Losper ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Losper (* 1969), südafrikanischer Dartspieler
 Sarel Losper (* 1958), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Tertius Losper (* 1985), namibischer Rugby-Union-Spieler